Francisca Mardones (1977-), athlète handisport chilienne ;
 Luis Ángel Maté Mardones (1984-), coureur cycliste espagnol ;
 Patricio Mardones (1962-), joueur de football international chilien.